Mfédé ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Mfédé (* 1994), kamerunischer Fußballspieler
 Louis-Paul M’Fédé (1961–2013), kamerunischer Fußballspieler